N3, N.3 ou N03 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 N 3, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Short N.3 Cromarty, un prototype d'hydravion britannique.

Examen 
 Le N3 est un niveau de maîtrise du Japonais dans le barème JLPT.

Informatique 
 Arpson N3, un progiciel ;
 Notation3, langage du Web sémantique.

Jeu vidéo 
 Ninety-Nine Nights, un jeu vidéo.

Médecine 
 Troisième type de neuraminidase dans le virus de la grippe ;
 Syndrome néphritique chronique (N03), d'après la classification internationale des maladies.

Sports 
 Nationale 3, ancien nom du championnat de France amateur 2 de football.

Transports 
Automobile
 FAW N3, un modèle du constructeur chinois FAW Group.

Aviation
 .

Bus
 Ligne N03, une ancienne ligne de bus Noctis du réseau bruxellois.

Route
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 , Numéro 3 ou 
 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres